Amerobelbidae är en familj av kvalster. Amerobelbidae ingår i överfamiljen Amerobelboidea, ordningen Sarcoptiformes, klassen spindeldjur, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Amerobelbidae 13 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Amerobelbidae